Tèlef () fou un gramàtic grec nadiu de Pèrgam que va viure en temps d'Adrià i fou un dels educadors de Luci Ver. Va escriure unes quantes obres, de les quals la Suïda dona la llista següent:

Referències 

Gramàtics de la Grècia romana
Persones de Pèrgam
Romans del segle II
Gramàtics del grec